Premijer liga (2013/2014) – 20. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Bośni i Hercegowinie. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Sezon rozpoczął się 27 lipca 2013 roku, a zakończył 10 maja 2014 roku. Tytułu broniła drużyna .

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły:  (15.) oraz  (16.).

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Liga na uefa.com

2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2013 w Bośni i Hercegowinie
2014 w Bośni i Hercegowinie